

Wydarzenia 

 Założenie Kartaginy przez Fenicjan z Tyru.
Joachaz następcą Jehu w królestwie izraelskim (chronologia Thielego).

Zmarli 
 Jehu, król izraelski.

IX wiek p.n.e.